Falea di Calcedonia (), uomo politico e utopista greco del IV secolo a.C., teorizzatore di una forma di idealità civica
Faléa è un comune rurale del Mali, nel circondario di Kéniéba, regione di Kayes
Falea è un isolotto delle Isole Shepherd, nel Pacifico